All for Love  steht für:

 All for Love (Band), Post-Hardcore-Band aus Buenos Aires, Argentinien
 All for Love (Lied), Lied von Bryan Adams, Rod Stewart und Sting (1993)